Aleksandar Radovanović – calciatore serbo
 Ivan Radovanović – calciatore serbo
 Ratko Radovanović – ex cestista jugoslavo
 Vanja Radovanović – cantante montenegrino
 Vujadin Radovanović – fumettista e illustratore serbo